

Patronyme 
Beggs est un patronyme porté notamment par :

 James M. Beggs (1926-2020), administrateur de la NASA ;
 Richard Beggs (1942-), designer sonore américain.

Toponyme 
 Beggs, ville américaine située en Oklahoma.